

Бишев — село в гміні Кутно Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Бишев — село в гміні Ґрабув Ленчицького повіту Лодзинського воєводства